Павел Препростый — отшельник IV века, ученик Антония Великого, преподобный. Память  и .

Был земледельцем. До старости жил в мире и терпеливо переносил оскорбления от своей злой жены. Уличив её в измене, Павел ушёл в пустыню, к преподобному Антонию Египетскому, и здесь безропотным послушанием в короткое время достиг высокого совершенства.

За многолетний подвиг Господь даровал Павлу прозорливость, власть изгонять бесов. Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».

Скончался Павел в 340 году.

См. также 
 Павел Фивейский

Литература

Ссылки 
 Преподобный Павел Препростый 

Христианские монахи
Преподобные